

Astronomia 
 1563 Noël – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Un amore sotto l'albero (Noel) – film del 2004 diretto da Chazz Palminteri

Geografia 
 Noel – città della Contea di McDonald, Missouri (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Noël varié – genere musicale coltivato in Francia nel XVII e XVIII secolo
 Noël – album di Joan Baez del 1966
 Noël – album di Josh Groban del 2007
 Noël – album dei The Priests del 2010
Noel – singolo di Chris Tomlin ft. Lauren Daigle contenuto nell'album Adore: Christmas Songs of Worship del 2017

Onomastica 
 Noël – nome proprio maschile affine all'italiano Natale

Persone 
 Alyson Noël (1965) – scrittrice statunitense
 Bernard Noël (1930-2021)– poeta, scrittore e critico d'arte francese
 Christian Noël (1945) – ex schermidore francese
 David Noel (1984) – cestista statunitense
 Desmond Noel (1974) – calciatore grenadino, di ruolo portiere
 Edwin Noël  (1944-2004) – attore tedesco
 Émile Noël (1922-1996) – funzionario francese
 Evan Noel (1879-1928) – tennista britannico
 Fabrice Noël (1985) – calciatore haitiano, di ruolo attaccante 
 Iván Noel (1968-2021) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese e argentino
 Jacques Noël (1920-2004) – schermidore francese
 Jules Noël (1810-1881) – pittore francese
 Ken Noel (1991) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Magali Noël, nome d'arte di Magali Noëlle Guiffray (1932-2015) – attrice francese
 Nerlens Noel (1994) – cestista statunitense
 Paul Noel (1924-2005) – cestista statunitense
 Sak Noel, nato Isaac Mahmood Noell (1983) – disc jockey e produttore discografico spagnolo
 Susan Noel (1912-1991) – tennista britannica
 Suzanne Noel, nata Gros (1878-1954) – medico francese promotrice in Europa del movimento Soroptimist
 Trent Noel (1976) – calciatore trinidadiano, di ruolo centrocampista

Televisione 
 Buon Natale, Josh (Noel) – episodio della seconda stagione di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente
 Tessa Noël – personaggio fittizio della serie TV Highlander

Altri progetti